Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1990/91 годов стал английский «Манчестер Юнайтед», обыгравший в финале «Барселону». Это было триумфальное возвращение английского футбола в еврокубки после пятилетнего запрета после Эйзельской трагедии.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй этап

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1990-91 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1990 году
Футбол в Европе в 1991 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА